Пи́тер де Бур (; ) — новозеландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Родился, вырос и начал играть в кёрлинг в Шотландии, там в числе прочего играл и в  (участвовал в семи чемпионатах, наилучшие достижения — серебряные медали в 2004 и 2005 годах), и в специфически шотландском виде кёрлинга — чемпионате Шотландии по мужскому парному кёрлингу (; стал чемпионом Шотландии в 1997), и на международной клубной арене — в турнирах Мирового тура по кёрлингу (); в 2007 переехал в Новую Зеландию, продолжил играть там.

В 2017 выбран национальным тренером Ассоциации кёрлинга Новой Зеландии — первым национальным тренером в истории Ассоциации.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро (, , , , ), бронза (, , ).
 : серебро ().
 : серебро (2004, 2005).
 Чемпионат Шотландии по мужскому парному кёрлингу (): золото (1997).

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width="70"| Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Турниры
|-
| colspan="7"| 
|-
| 2004—05 || Питер де Бур || Дэвид Смит || Питер Смит || Paul Westwood || ||  2005 
|-
| 2006—07 || Allan Chalmers || Steve Rankin || Питер де Бур || Hamish Lorrain-Smith || ||
|-
| colspan="7"| 
|-
| 2007—08 || Ден Мустепик || Кенни Томсон || Питер де Бур || Haymon Keeler || Лорн де Папе ||  
|-
| 2009—10 || Christian Tolusso || Adam Lamers || Питер де Бур || Mark Adams || || 
|-
| 2010—11 || Tim Focht || Jay Turner || Питер де Бур || Mike Zsakai || || 
|-
| 2010—11 || Питер де Бур || Кенни Томсон || Kris Miller || Iain Craig || ||  
|-
| 2011—12 || Питер де Бур || Шон Бекер || Скотт Бекер || Кенни Томсон || Филип Даулинг (ТАЧ, ЧМ)тренер: Питер Бекер ||   (5 место) 
|-
| 2012—13 || Питер де Бур || Шон Бекер || Скотт Бекер || Кенни Томсон || Филип Даулинг (ТАЧ)тренер: Питер Бекер ||  (6 место) 
|-
| 2013—14 || Питер де Бур || Шон Бекер || Скотт Бекер || Кенни Томсон || Филип Даулингтренер: Питер Бекер ||  (4 место)
|-
| 2013—14 || Кенни Томсон || Питер де Бур || Уоррен Добсон || Фил Даулинг || ||  
|-
| 2014—15 || Питер де Бур || Warren Kearney || Iain Craig || Фил Даулинг || ||  
|-
| 2015—16 || Питер де Бур || Шон Бекер || Скотт Бекер || Бретт Саргон || ||  (4 место)
|-
| 2015—16 || Питер де Бур || Бретт Саргон || Кенни Томсон || Фил Даулинг || ||  
|-
| 2016—17 || Питер де Бур || Шон Бекер || Скотт Бекер || Уоррен Добсон || Антон Худ<small>тренер: Питер Бекер ||  (5 место)
|-
| 2016—17 || Питер де Бур || Бретт Саргон || Warren Kearney || Фил Даулинг || ||  
|-
| 2017—18 || Питер де Бур || Кенни Томсон || Фил Даулинг || Iain Craig || ||  
|-
| 2022—23 || Антон Худ || Ben Smith || Бретт Саргон || Hunter Walker || Питер де Буртренер: Питер де Бур ||  (5 место)
|-
|colspan="7"|Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling)
|-
| 2016 || Питер де Бур || Sophie Tran || Лорн де Папе || Anna de Boer || ||  
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Женат, три дочери. Одна из дочерей, Анна (), играла с ним в одной смешанной команде, когда они выиграли серебряные медали .

Работает генеральным менеджером в компании по подбору персонала ().

Окончил Эдинбургский университет, где в сезоне 1991—92 признавался лучшим мужчиной-кёрлингистом университета и входил в сборную университета.

Начал играть в кёрлинг в середине 1980-х.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте New Zealand Curling
 Профиль на Linkedin

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Выпускники Эдинбургского университета
Тренеры по кёрлингу Новой Зеландии